Лемешки — село в Суздальському районі Владимирської області.
 Лемешки — село в Тейковському районі Івановської області.